Creston Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Creston Township (Nebraska)
 Creston Township (North Carolina)